— ультранационалистическое тайное общество, основанное молодыми офицерами японской армии в сентябре 1930 года. Целью общества было изменение политики государства в сторону милитаризма и тоталитаризма, в том числе посредством государственного переворота в случае необходимостив ответ на коррупцию в высших эшелонах власти. Декларируемой целью Сакуракай была , которая сделала бы Хирохито военным диктатором, свободным от политических партий и бюрократов.

Во главе Сакуракай стояли подполковник Кингоро Хасимото, тогда бывший начальником русского департамента в генштабе армии, и Исаму Тё, при  поддержке Садао Араки. Общество изначально насчитывало десять членов, все они были действующими старшими офицерами армии, позже к ним присоединились старшины и младшие офицеры, и к февралю 1931 года в организации было около 50 человек; к октябрю их число возросло до, предположительно, нескольких сотен. Одним из известных членов Сакуракай был будущий премьер-министр Японии Куниаки Коисо.

В 1931 году члены Сакуракай пытались совершить переворот дважды:  и . После ареста лидеров в результате провала октябрьского инцидента общество распалось, а многие его члены перешли в армейскую группировку Тосэйха.

Литература

Примечания 

Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 1930 году
Политические партии Японии
Ультраправые партии
Японский национализм